Panther bzw. Panter steht für:
 die Gattung Eigentliche Großkatzen (Panthera)
 Schwarzer Panther, die durch Melanismus auftretende schwarze Form von Leopard und Jaguar
 Puma, regionale US-amerikanische Bezeichnung
 Panther (ägyptische Mythologie), altägyptisch-mythologische Benennung von Gepard und Leopard
 Panther (Wappentier), ein heraldisches, mythisches, flammenspeiendes Wappentier
 Panter Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel, Antarktis

Panther heißen folgende geographische Objekte:
 Panther (Iowa), Vereinigten Staaten
 Panther (Kentucky), Vereinigten Staaten
 Panther (Oklahoma), Vereinigten Staaten
 Panther (Pennsylvania), Vereinigten Staaten
 Panther (West Virginia), Vereinigten Staaten
 Panther Burn (Mississippi), Vereinigten Staaten
 Panther Creek (North Carolina), Vereinigten Staaten
 Panther Lake (New York), Vereinigten Staaten
 Panther Valley (Nevada), Vereinigten Staaten

Panther bzw. Panter ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Panther (* 1982), deutsche Basketballschiedsrichterin
 Dirk Panter (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Gary Panter (* 1950), US-amerikanischer Comiczeichner, Kunstmaler, Graphikdesigner, Innenarchitekt
 Keith Panter-Brick (1920–2013), britischer Politikwissenschaftler
 Klaus-Uwe Panther (* 1942), deutscher Anglist
 Peter Panter, Pseudonym des Schriftstellers Kurt Tucholsky
 Stephan Panther (* 1961), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Sylvia Panter (1962–2014), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin
 Wolf-Dietrich Panther (1903–nach 1965), deutscher Architekt und Politiker (NPD)

Panther bezeichnet als Fahrzeug:
 K2 Black Panther, Kampfpanzer der südkoreanischen Streitkräfte
 KF51 Panther, Kampfpanzer des deutschen Herstellers Rheinmetall
 M1 Abrams Panther II, US-amerikanischer Minenräumpanzer, siehe M1 Abrams #M1 Abrams Panther II
 Panzerkampfwagen V Panther, deutscher Kampfpanzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Autodrehkran Panther, eine Kranbaureihe der DDR
 Rosenbauer Panther, Feuerwehrfahrzeug
 Grumman F9F, ein amerikanischer Kampfjet
 ein Traktormodell des deutschen Herstellers Eicher
 einen europäischen Militärhubschrauber, siehe Eurocopter Dauphin #AS 565 Panther
 SMS Panther, eine Schiffsbenennung für kaiserliche Marineschiffe – dort auch zu den einzelnen Schiffen
 Isuzu Panther, ein Pkw-Modell von Isuzu
 Panthère (Schiff, 1924), Großzerstörer der französischen Marine, Vichy-Marine und Regia Marina

Panther ist der Name von Sportmannschaften:
 Carolina Panthers, American-Football-Mannschaft aus den USA
 Florida Panthers, Eishockeymannschaft aus den USA
 Augsburger Panther, Eishockeymannschaft aus Augsburg
 ERC Ingolstadt, Eishockeymannschaft aus Ingolstadt
 Düsseldorf Panther, American-Football-Mannschaft aus Düsseldorf

Panther bezeichnet als Unternehmen oder Marke:
 Panther Diesel, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Panther (Unternehmen), ein Filmtechnikunternehmen
 Panther Westwinds, britischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers F. M. Russell & Company
 eine Motorradbaureihe des britischen Herstellers Phelon & Moore
 Pantherwerke AG, Fahrradhersteller in Löhne
 Panther Fahrradwerke AG, Braunschweig
 Panther Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Panther Packaging, Verpackungen- und Displayhersteller

Panther, Sonstiges:
 Mac OS X Panther, ein Computer-Betriebssystem
 Atari Panther, Spielekonsole
 Panther (Köln), eine Skulptur in Köln
 einen Preis der Tageszeitung taz, siehe Die tageszeitung #taz-Panter
 Panther (Film), von 1995
 Panther-Kliff im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Der Panther (Begriffsklärung)
 Panthera (Begriffsklärung)
 Pantera (Begriffsklärung)